

Patronyme 

 Dick Holler (1934-), compositeur et pianiste américain ;
 Monica Holler (1984-), coureuse cycliste suédoise ;
 Nikodemus Holler (1991-), coureur cycliste allemand ;
 Tim Holler (1991-), joueur de beach-volley allemand.

Toponyme

 Holler, ville du Westerwald en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne ;
 Holler, section de la commune de Weiswampach, au Luxembourg.

Musique 
 Holler, chanson du groupe Spice Girls ;
 Holler, EP du groupe Generation-TTS.